Tyke ("monello", "peste" in inglese) può riferirsi a:
Tyke – personaggio della serie animata Hanna-Barbera Spike e Tyke
Tyke – elefante che fu al centro di un caso di cronaca
Little Tyke – leonessa divenuta famosa per essere vegetariana